NTS steht für:
 Nevada Test Site, der alte Name der Nevada National Security Site, ein Militärareal, wo die meisten amerikanischen Atombombentests durchgeführt wurden
 National Topographic System, das staatliche kanadische topografische System
 National Trust for Scotland
 Not the same, eine deutsche Rockband
 NTS (Unternehmen), japanischer Maschinen- und Fahrzeugbauer
 NTS – Bund der russischen Solidaristen, russische antibolschewistische Widerstandsorganisation
 NATO-Truppenstatut (Abkommen zwischen NATO-Mitgliedsstaaten)
 Nanosatellite Tracking of Ships, kanadischer Satellit
 Nucleus tractus solitarii
 New Testament Studies, internationale Fachzeitschrift zum Neuen Testament
 Network Time Security, Erweiterung des Network Time Protocol

nts steht für:
 Natagaimas (ehem. ISO-639-3-Code), ausgestorbene unklassifizierte Sprache, in die unklassifizierte Sprache Pijao (Sprache) integriert wurde, die von den Pijao (Volk) im Department Tolima, Kolumbien gesprochen wurde

Abkürzung